UTM este un acronim care se poate referi la:

 Uniunea Tineretului Muncitor, denumirea organizației de tineret a Partidului Muncitoresc Român
 Undergraduate Texts in Mathematics, o serie de cărți de matematică publicate de Springer Verlag
 Unified Threat Management, concept de design în care un singur echipament îndeplinește mai multe funcții de protecție asupra rețelei interne, eliminând necesitatea utilizării unor dispozitive separate pentru funcțiile de firewall, IDS/IPS, filtrarea mesajelor nesolicitate, gateway de protecție antivirus, detectarea intruziunilor și restricționarea accesului pe internet. Principalii producători de sisteme UTM sunt: IBM Internet Security Systems, ZyXEL, Fortinet 
 Universal Transverse Mercator, sistem de coordonate utilizat la cartografierea suprafeței Pământului
 Universal Turing machine, mașină Turing universală
 Universitatea Tehnică a Moldovei, instituție de învățământ superior tehnic din Republica Moldova
 Universitatea Titu Maiorescu, instituție de învățământ superior particulară din București
 Uzinele Textile Moldova, fostă fabrică de textile din Botoșani

Acronime de trei litere